Reymond ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Reymond (1896–1976), Schweizer Fußballspieler
 Axel Reymond (* 1994), französischer Schwimmer
 Amélie Wenger-Reymond (* 1987), Schweizer Telemarkerin
 André Reymond (* 1940), Schweizer Politiker (SVP)
 Dominique Reymond (* 1957), französische Schauspielerin
 Emil du Bois-Reymond (1818–1896), deutscher Physiologe und Mediziner
 Émile Reymond (1865–1914), französischer Mediziner, Senator und Flugpionier
 Eveline Du Bois-Reymond Marcus (1901–1990), deutsch-brasilianische Zoologin und Zeichnerin
 Fanny du Bois-Reymond (1891–1990), deutsche Gärtnerin, Psychoanalytikerin und Übersetzerin
 Henri Reymond (1819–1879), Schweizer Politiker
 Hubert Reymond (* 1938), Schweizer Politiker (LPS)
 Jacques Reymond (1950–2020), Schweizer Skitrainer
 Lili du Bois-Reymond (1864–1948), deutsche Schriftstellerin

 Marcel Reymond (1911–?), Schweizer Skispringer
 Maurice Reymond de Broutelles (1862–1936), Schweizer Bildhauer, Maler und Radierer
 Moritz von Reymond (1833–1919), österreichisch-deutscher Autor und Journalist
 Nell Reymond (1940–2015), französische Schauspielerin und Sängerin
 Pascal Reymond, Schweizer Skispringer
 Paul du Bois-Reymond (1831–1889), deutscher Mathematiker
 Véronique Reymond (* 1971), Schweizer Schauspielerin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin

Reymond steht für:
 Automobiles Reymond, französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Raymond
 Rémond
 Raimund, Vorname
 Władysław Reymont (1867–1925), polnischer Schriftsteller